El término Teletón 2011 puede referirse a:

 Teletón 2011, evento realizado en Chile a principios de diciembre de ese año.
 Teletón 2011, evento realizado en Colombia a mediados de diciembre de ese año.
 Teletón 2011, evento realizado en Perú a principios de septiembre de ese año.